Ясинський Михайло:

 Ясинський Михайло Ілліч — український бібліограф, історик і книгознавець.
 Ясинський Михайло Микитович — український юрист.
Сторінки зі списками однофамільців-тезок